Alfred Oberländer ist der Name folgender Personen:

* Alfred Oberländer (Sänger) (1857–1906), österreichischer Sänger (Tenor)
 Alfred Oberländer (Rennfahrer), deutscher Motorradrennfahrer